Це список країн за кількістю мільярдерів по чистим активам (USD), який базується на щорічній оцінці багатства та активів зібраним та опублікованим журналом Forbes. Цей список явно відрізняється від списків багатіїв зібраними і опублікованими Business Insider, Challenges, Hurun Report, The Sunday Times, UBS та інші джерела.

Мільярдерів за континентом
Оновлено 27 Липня 2017

Мільярдерів за країною чи залежною територією
Оновлено 22 Травня 2017

Див. також
 Найзаможніші люди світу
 Мільйонер
 Список найбагатших сімей

Посилання

Lists of people by wealth
мільярдери